L'adjectif doré qualifie ce qui se rapporte à l'or. Doré est aussi un nom propre.

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Doré jaune est un poisson nord-américain appartenant au genre Sander.
 Le Doré noir est un poisson nord-américain appartenant au genre Sander.
 L'ail doré (Allium moly) est une plante herbacée vivace appartenant au genre Allium (famille des Amaryllidacées).
 Le Carabe doré (Carabus auratus) est un coléoptère de la famille des Carabidae (sous-famille des Carabinae), qui se rencontre dans les régions centrale et occidentale de l'Europe.
 Le Chacal doré (Canis aureus) est une espèce de canidés qui se rencontre dans le nord et l'est de l'Afrique, le sud-est de l'Europe, au Moyen-Orient et jusque dans le sud de l'Asie.
 Le Hamster doré (Mesocricetus auratus) est un petit rongeur originaire de Syrie et de Turquie, très répandu en captivité.
 Le Staphylocoque doré est une bactérie infectieuse touchant les humains et les animaux.

Culture et société

Aviation 
 Cartouche Doré est une patrouille acrobatique de l'Armée de l'air française (1989-2016).

Économie 
 On appelle familièrement parachute doré une prime de départ prenant la forme d'une clause contractuelle entre un dirigeant d'une société anonyme et l'entreprise qui l'emploie.

Histoire 
 Le royaume toupouri de Doré est un ancien royaume du Tchad et du Cameroun.

Théâtre 
 Jeanne Doré, pièce de théâtre de Tristan Bernard avec Sarah Bernhardt dans le rôle titre

Patronyme 

 Camille Doré  (1901-1977), général français ;
 Christiane Doré, haute fonctionnaire et militante politique française ;
 Dimitri Doré, acteur letton francisé ;
 Edna Doré (1921-2014), actrice britannique ;
 Fernand Doré (1860-1922), industriel et espérantiste français ;
 Fernand Doré, (1923-2008), auteur et comédien d'origine canadienne et artisan de la télévision québécois ;
 François-Yves Doré (1951-), psychologue, chercheur et professeur québécois ;
 Garance Doré, de son vrai nom Mariline Fiori (1975-), blogueuse française ;
 Gérard Doré (1927-1944), soldat canadien, considéré comme le plus jeune soldat Allié tué sur le front de l'Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale, à 16 ans et 11 mois ;
 Guillaume-Olivier Doré (1970-), entrepreneur français ;
 Gustave Doré (1832-1883), illustrateur, graveur, peintre et sculpteur français ;
 Jean Doré (1944-2015), avocat et homme politique canadien, maire de Montréal de 1986 à 1994 ;
 Jean-François Doré (v. 1950-), animateur durant plus de 35 ans à Radio-Canada, fils de Fernand (ci-haut) ;
 Jean-Marie Doré (1939-2016), homme politique guinéen ;
 Joseph Doré (1936-), archevêque et théologien français ;
 Julien Doré (1982-), auteur-compositeur-interprète, chanteur et acteur français ;
 Marie-Joseph-Camille Doré (1831-1888), lieutenant de vaisseau de la Marine française ;
 Ousmane Doré (1957- ), financier guinéen ;
 Roland Doré, maître-sculpteur breton du  ;
 Sékou Doré (1986 - ), personnalité politique guinéen.

Au Québec, ce patronyme se retrouve sous une quinzaine de variantes toutes prononcées de la même façon dont les plus répandues sont Dauray, Dauré, Daurey, Dorey, Daurai, D'Auray, D'Aurey, Doray et Dorais.

Pseudonyme 
 Amandine Doré, née Odette Amandine Bonne (1912-2011), artiste peintre, illustratrice et écrivaine française, sœur de l'éditeur André Bonne et épouse de l'écrivain Albert t'Serstevens ;

Toponyme

Burkina Faso 
 Doré, une localité située dans le département de Kaïn ;

Canada 
 La Doré, une municipalité québécoise ;
 le lac aux Dorés, un plan d'eau de Chibougamau, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec ;
 la rivière Doré, un affluent de la rivière Wabano, coulant dans le canton de Meilleur, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 la rivière Doré, un affluent du chenal du Sud, coulant dans le territoire de Lac-Lenôtre, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec ;
 la rivière Doré Ouest, un affluent de la rivière Doré, coulant dans le territoire de Lac-Lenôtre, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec ;
 la rivière au Doré, un affluent de rivière aux Saumons, coulant dans La Doré et Saint-Félicien, dans la MRC Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec ;
 la rivière au Doré Ouest, un affluent de rivière au Doré, coulant dans La Doré, dans la MRC Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;

France 
 La Dorée, une commune française de la Mayenne ;
 Le Doré, un village de la commune française du Puiset-Doré, en Maine-et-Loire ;
 le Doré, un affluent du Blavet, en Bretagne ;

Liens externes 
 

Dore
Dore